Protorosaurus (« premier lézard »), est un genre éteint de reptiles archosauromorphes aux allures de lézard de l'ordre des Prolacertiformes connu par une seule espèce : Protorosaurus speneri, décrite par Hermann von Meyer en 1830.

C'est le plus ancien archosauromorphe connu. Il a vécu au Permien supérieur (Wuchiapingien supérieur) en Allemagne, il y a environ  (millions d'années).

Description 

 Protorosaurus  pouvait atteindre une longueur de  en longueur. Il ressemblait à un lézard mais avec de longues jambes et un long cou. Sa forme de corps suggère qu'il pouvait se déplacer rapidement, bien que son alimentation principale semble avoir été constituée d'insectes.

Protorosaurus apparait proche du genre Czatkowiella connu dans le Trias inférieur de Pologne.

Taxinomie 
En 1914, Lawrence Lambe a également donné ce nom à un dinosaure cératopsien qu'il avait trouvé mais dans le sens de « avant Torosaurus » ; quand il a découvert que le nom avait déjà été utilisé pour le premier archosauromorphe, il a renommé son cératopsien en Chasmosaurus.

Phylogénie 

Le cladogramme ci-dessous correspond aux résultats d'une analyse phylogénique réalisée par Ezcurra en 2016. Elle souligne la position de Protorosaurus parmi les premiers reptiles archosauromorphes :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Archosauromorpha

Notes et références 

Prolacertiformes
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Permien
Paléontologie en Allemagne
Taxon fossile décrit en 1830